Strada statale 97 delle Murge – strada statale in Italia
 Strada statale 97 – strada statale in Polonia